Izochroma - w elastooptyce - prążek interferencyjny przebiegający przez punkty ciała, w którym różnica naprężeń głównych jest stała.

Optyka
Wytrzymałość materiałów